Ohrazenice bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Ohrazenice u Jinec, Okres Příbram, 
 Gemeinde Ohrazenice u Turnova (Wochrasenitz), Okres Semily, 

 Ortsteil von Volenice, Okres Strakonice, 
 Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice, 
 Ortsteil von Jaroměřice nad Rokytnou, Okres Třebíč.